Uebele ist der Familienname folgender Personen:

 Andreas Uebele (* 1960), deutscher Grafikdesigner
 Gerhard Uebele (* 1962), deutscher Violinist
 Martin Uebele (* 1959), deutscher Jurist, Generalstaatsanwalt des Freistaates Sachsen
 Otto Uebele (1876–1956), deutscher Kaffeeexporteur

Siehe auch:

 Uebel
 Uebelen